Big Goose Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Goose Pond (Iowa), im Louisa County
 Big Goose Pond (New Jersey), im Atlantic County
 Big Goose Pond (South Carolina), im Richland County